Теннис на ХХ летних Олимпийских играх.

После 44-летнего перерыва теннис в 1968 году был возвращён в программу Олимпийских игр 1968 года в Мехико, но только как показательный вид. Были проведены два турнира — показательный (, 14—20 октября) и выставочный (, 28 октября—1 ноября).

Место и порядок проведения игр 
Теннисные соревнования проводились на кортах спортивного центра «Чапультепек» и Ливанского спортивного центра в Мехико, кантри-клуба Гвадалахары, спортивного клуба «Гвадалахара» и спортивного клуба «Атлас» (также в Гвадалахаре). Все игры проводились на грунтовых кортах.

В показательных теннисных турнирах в Мехико и Гвадалахаре приняли участие 46 теннисистов, представлявших 19 стран. Участники соревновались в мужском и женском одиночном, мужском, женском и смешанном парном разрядах. В отличие от Олимпийских игр, где теннис входил в официальную программу, в парных турнирах в Мексике было разрешено участие пар, представляющих две разных страны.

Медалисты 
Представитель страны-организатора Рафаэль Осуна трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта, победив в одиночном и парном мужском показательном турнире и в парном мужском выставочном турнире. Его партнёр Висенте Сарасуа, Хельга Ниссен (ФРГ) и Джули Хелдман (США) выиграли по два турнира. Среди победителей соревнований были и представители СССР Зайга Янсоне и Владимир Коротков, выигравшие выставочный турнир смешанных пар. Коротков также завоевал две бронзовых награды, а Янсоне одну. Два третьих места на счету Теймураза Какулия, одно — на счету Анатолия Волкова (все — в выставочном турнире).

Показательный турнир

Выставочный турнир

Показательный турнир

Мужской одиночный разряд

Посеянные

Сетка (начиная с 1/4 финала)

Женский одиночный разряд

Посеянные

Сетка (начиная с 1/4 финала)

Выставочный турнир

Мужской одиночный разряд

Посеянные

Сетка (начиная с 1/4 финала)

Женский одиночный разряд

Посеянные

Сетка (начиная с 1/4 финала)

Примечания

Ссылки 
 Теннисный турнир XXVII Олимпийских игр, Афины, Греция на сайте ITF 
 Описание турнира и фотографии: 
 Полные результаты: 

Мексика
Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
Теннисные турниры в Мексике
Показательные теннисные турниры